Grobe bezeichnet:

 Grobe, ehemalige Siedlung auf der Insel Usedom und Sitz des Prämonstratenserstifts Grobe

Grobe ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Rikta Grobe (* 1972), deutsche Kinderbuchillustratorin
 Bernhard Grobe (1819–1891), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Constanze Grobe (1877–nach 1923), deutsche Schauspielerin
 Dietrich Wilhelm Grobe (1931–2023), deutscher Bibliothekar und Autor
 Donald Grobe (1929–1986), US-amerikanischer Opernsänger der Stimmlage (lyrischer) Tenor
 Frank Grobe (* 1967), deutscher Politiker (AfD)
 German Grobe (1857–1938), deutscher Maler
 Hans Grobe (1899–nach 1989), deutscher Kaufmann, Briefmarken-Prüfer, Auktionator, Verleger und Buchautor zu Themen der Philatelie 
 Herbert Grobe (1909–1931), deutscher Angestellter, SA- und SS-Mitglied, „Blutzeuge“ der NS-Propaganda
 Horst Grobe (* 1944), deutscher Germanist
 Joseph Grobe (* 1931), deutscher Chemiker
 Julius Grobe (1807–1877), deutscher Komponist
 Karl Grobe-Hagel (1936–2021), deutscher Journalist und Buchautor
 Kurt Grobe (1920–1987), deutscher Politiker (SPD)
 Rötger Belke-Grobe (1940–2007), deutscher Landwirt, Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Tim Grobe (* 1969), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Grobe (* 1956), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Klaus Johann Grobe, Popband
 Gröbe
 Gröben